Натуральне число 1251
 1251 рік до нашої ери
 1251 рік нашої ери
 Windows-1251 кодування локалізованих версій Microsoft Windows